

Biografia 

Fu avviato dai genitori agli studi regolari di violino all'età di anni sette. Il nonno Dante Regazzoni, era un artigiano liutaio lombardo di non ignota fama (il Bidoli suona uno degli strumenti del nonno, alternato ad uno Stefano Scarampella del 1902).

Nel 2003, all’età di diciassette anni, debutta come solista al Teatro Signorelli di Cortona.

Nel 2005 è tra i vincitori alla Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto.

Nel 2006 consegue il diploma presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi sotto la guida di Gigino Maestri, perfezionandosi successivamente alla Haute Ecole de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all'Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all’Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk.

Nel 2007 collabora con la Camera di Losanna diretta da Pierre Amoyal in diverse città europee tra cui Martigny per la Fondazione Pierre Gianadda, Milano per la Società dei Concerti e Marsiglia in occasione del Festival de Musique à Saint-Victor.

Nel 2011 viene colpito dalla sindrome di Guillain-Barrè, rara malattia che causa il danneggiamento dei nervi periferici. Nonostante ciò riesce a sconfiggere la malattia, tornando a suonare dal vivo un anno dopo. 

In qualità di solista ha suonato in alcune stagioni concertistiche tra cui: MITO SettembreMusica, Società del quartetto di Milano e Società dei Concerti di Milano (Sala Verdi), Furcht-Università Bocconi, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Amici della Musica di Sondalo, Il Violinista sul Tetto di Cremona (Auditorium Arvedi), Festival Internazionale della Cultura di Bergamo in collaborazione con Sony Classical Italia.

Al Teatro di Chiasso è stato protagonista, insieme a Vittorio Sgarbi, del progetto teatrale Il Fin la Maraviglia, un racconto per immagini e suoni sul Barocco.

Si è esibito anche all’estero in diversi recital in Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Lettonia, Russia e Thailandia.

È inoltre stato ospite in vari programmi radiofonici come Radio France, NDR Kultur, Radio Svizzera Italiana, RAI Radio 3, Radio Vaticana, Radio Classica e Radio Popolare.

A Bergamo è stato docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale G. Donizetti e per due anni presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e presso il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Tiene regolarmente masterclass per violino e musica da camera in diverse città italiane ed è direttore artistico del Festival Musica in Corte a Crema.

Discografia

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni